Rennie (Australië)
 Rennie (geneesmiddel)
 Callum Keith Rennie